Snookerns världsrankingpoäng 2008/2009: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsong 2008/2009. Sammanräknade poäng från säsongen 2007/2008 och 2008/2009 ger Snookerns världsranking 2009/2010.

Fotnoter

Källor

World Snooker
Global Snooker

Snookersäsongen 2008/2009
Snookerns världsranking